Niemcy:
 Prignitz – kraina historyczna
 Prignitz – powiat w kraju związkowym Brandenburgia

Osoby:
 Horst Prignitz – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Ostprignitz
 Priegnitz
 Westprignitz